

Galiza, Espanha
Corunha — cidade capital da província e comarca homónimas
Corunha (província)
Comarca da Corunha
Real Club Deportivo de La Coruña — um clube de futebol espanhol com sede na cidade de Corunha, na Galiza.
Real Club Deportivo de La Coruña B — o time de reservas do Deportivo

Outros usos
Coruña del Conde — município da província de Burgos, Espanha
Deportivo La Coruña Brasil Futebol Clube — clube desportivo do Rio de Janeiro, Brasil

Desambiguação
Desambiguações de topônimos